Jedynki mężczyzn – jedna z konkurencji saneczkarstwa rozgrywana podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Innsbrucku.

Całe podium zajęli reprezentanci Wspólnej Reprezentacji Niemiec. Pierwszym w historii mistrzem olimpijskim w saneczkarstwie został Thomas Köhler. Drugie miejsce zajął Klaus Bonsack, a na trzecim miejscu uplasował się Hans Plenk.

21 stycznia, podczas treningu na torze, obrażenia odniósł brytyjski saneczkarz polskiego pochodzenia Kazimierz Kay-Skrzypecki, w wyniku których zmarł następnego dnia w szpitalu.

Terminarz

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Saneczkarstwo na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964